Do rywalizacji w trzeciej rundzie Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 przystąpiło 12 reprezentacji. Zostały one podzielone na cztery grup, w których znalazły się po 3 zespoły. Zwycięzca grupy awansował do półfinału, drużyna z drugiego miejsca rozegrała mecze o miejsca 5-8, a zespół, który zajął ostatnią pozycję rozegrał mecze o miejsca 9-12.

Do grupy P trafiły reprezentacje Argentyny, Rosji oraz Serbii.

Mecze w grupie O rozegrane zostały pomiędzy 4 a 6 października w Nelson Mandela Forum we Florencji.

Tabela

Mecze

Serbia - Argentyna 
Poniedziałek, 4 października 2010
17:05 (UTC+2) - Nelson Mandela Forum, Florencja - Widzów: 2 100
Czas trwania meczu: 98 minut

Rosja - Serbia 
Wtorek, 5 października 2010
17:05 (UTC+2) - Nelson Mandela Forum, Florencja - Widzów: 2 300Czas trwania meczu: 111 minut

Argentyna - Rosja 
Środa, 6 października 2010
17:05 (UTC+2) - Nelson Mandela Forum, Florencja - Widzów: 2 400
Czas trwania meczu: 74 minuty

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010